San Javier ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Argentinien
 San Javier (Tucumán), Ort im Departamento Yerba Buena, Provinz Tucumán
 San Javier (Santa Fe), Ort im Departamento San Javier, Provinz Santa Fe
 San Javier (Misiones), Ort im Departamento San Javier, Provinz Misiones
 San Javier (Córdoba), Ort im Departamento San Javier, Provinz Córdoba
 San Javier (Río Negro), Ort im Departamento Adolfo Alsina, Provinz Río Negro
 Cerro San Javier, Berg bei San Miguel de Tucumán

in Bolivien
 San Javier (Beni), Ort im Departamento Beni 
 San Javier (Santa Cruz), Ort im Departamento Santa Cruz

in Chile
 San Javier de Loncomilla, Gemeinde in der Region Maule

in Mexiko
 San Javier (Baja California Sur)
 San Javier (Chiapas)
 San Javier (Chihuahua)
 San Javier (Durango)
 San Javier (Nuevo León)
 San Javier (Cadereyta de Montes), Bundesstaat Querétaro
 San Javier (San Juan del Río), Bundesstaat Querétaro
 San Javier (Sinaloa)
 San Javier (Sonora)

in Spanien
 San Javier (Murcia), Stadt in der Región Murcia
 Flughafen Murcia-San Javier, Verkehrsflughafen und Militärbasis

in Uruguay
 San Javier (Uruguay), Gemeinde im Departamento Río Negro

Siehe auch:
 Departamento San Javier
 Municipio San Javier